

Населені пункти та їхні частини
 Вронув — село в гміні Нехлюв Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Вронув — село в гміні Конськоволя Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Вронув — село в гміні Белжице Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Вронув — село в гміні Левін-Бжеський Бжезького повіту Опольського воєводства
 Вронув — село в гміні Васнюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Вронув — село в гміні Ґізалкі Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Вронув — осада в гміні Кротошин Кротошинського повіту Великопольського воєводства

Примітки